Янса, також Янша

 Альфред Янса — австрійсбкий військовик, федьдмаршал.
 Вацлав Янса — чеський художник, ілюстратор.
 Властіміл Янса — чеський шахіст, гросмейстер.
 Янса Марія Антонівна — українська і російська оперна співачка (меццо-сопрано) чеського походження.
 Янез Янша — прем'єр-міністр Словенії (2004—2008, 2012—2013, з 2020).